Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Kournikova et Barbara Schett.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2001)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Sydney
Tennis en Australie en 2001
Tennis en janvier 2001